Barisia är ett släkte av ödlor. Barisia ingår i familjen kopparödlor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kopparödlor
Barisia